La Lentopallon Mestaruusliiga 2013-2014 si è svolta dal 12 ottobre 2013 al 5 aprile 2014: al torneo hanno partecipato nove squadre di club finlandesi e la vittoria finale è andata per la sesta volta consecutiva al LP Viesti Salo.

Regolamento
Le squadre hanno disputato un girone all'italiana, affrontadosi per tre volte: al termine della regular season:
Le prime sei classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, strutturati in quarti di finale, a cui hanno preso parte solo le formazioni classificate dal terzo al sesto posto, giocati al meglio di due vittorie su tre gare, semifinali, giocate al meglio di quattro vittorie su sette gare, finale terzo posto, giocata al meglio di due vittorie su tre gare, e finale, giocata al meglio di quattro vittorie su sette gare.
L'ultima classificata è retrocessa in serie cadetta.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Verdetti
  Campione di Finlandia 2013-14 e qualificata alla Coppa CEV 2014-15.
  qualificata alla Coppa CEV 2014-15.
  e  qualificate alla Challenge Cup 2014-15.
  retrocessa in serie cadetta 2014-15.

Statistiche

NB: I dati sono riferiti esclusivamente alla regular season.

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2013
Pallavolo nel 2014
 2013-2014